Calpurni (militar), porta estendard de la Legio I Germanica
 Calpurni Sícul, poeta romà
 Calpurni Pisó, diversos personatges